Šembera nebo Šemberová může označovat:

 Šembera (řeka) – potok v okrese Kolín, levostranný přítok Výrovky
 Šember – zaniklý hrad ležící na strmé ostrožně nad řekou

příjmení osob
 Alois Vojtěch Šembera (1807–1882) – český jazykovědec a literární historik
 Jan Šembera z Boskovic (†1597) – moravský šlechtic
 Jan Šembera z Boskovic na Brandýse viz Jan Všembera z Boskovic (15. století)
 Josef Šembera (1794–1866) – český kreslíř a grafik, autor kreseb ze staré Prahy
 Marie Šemberová (1947) – česká bezpartijní politička, poslankyně FS za normalizace
 Vincenc Šembera (1839–??) – český velkostatkář a politik, poslanec zemského sněmu
 Vincenc Šembera (poslanec Říšského sněmu) – český právník a politik, v letech 1848–1849 poslanec Říšského sněmu
 Vratislav Kazimír Šembera (1844–1891) – český básník a novinář
 Zdenka Šemberová (1841–1912) – dcera Aloise V. Šembery
 Zora Šemberová (1913–2012) – česko-australská tanečnice, choreografka a pedagožka

Rozcestníky - příjmení